David Darnell Brown, een Amerikaanse rapper, beter bekend als Young Buck
David Brown Engineering Limited, een Britse tractorfabriek
David Brown (producer), een Amerikaanse film- en theaterproducent
David Brown (roeier), een Amerikaans roeier
David Brown (golfer), een Schotse golfer
David Brown (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder